het mannetje van verschillende diersoorten; zie Benamingen voor dieren

een ondeugende jongen

De term komt ook voor als onderdeel van de volgende namen:
De Rekels, een dansorkest
Corry en de Rekels
Hanny en de Rekels